Visaya (kreeft)
Visaya (slak)